Виктор Сорванов: Сорванов, Виктор Александрович (1934—2012) — советский и российский тренер по самбо, арбитр, спорторганизатор.
 Сорванов, Виктор Владимирович (род. 1959) — советский футболист.